Префектура в современной Франции имеет следующие значения:

 должность префекта (главы департамента);
 административные службы, которые помогают префекту;
 здание, в котором размещены префект и его службы;
 город, где находится это здание (административный центр департамента).

Департамент — административная единица, на которые разделена Франция. Термин используется в статье 72 Французской Конституции 1958 года. Термин «префектура» в тексте Конституции не упоминается.

См. также 
 Супрефектура

Примечания 

Административное деление Франции
Административные единицы